Alexandre Plosk (Rio de Janeiro, 1968) é um escritor e roteirista brasileiro. 

Estudou publicidade e cinema. Dirigiu os curta-metragens Bienvenidos a Brazil, Gostosa, A Caixa Preta e Sassaricando. É autor do roteiro de Bellini e a Esfinge (2001), além de trabalhar em programas da Rede Globo.

Obras
 Livro zero (Planeta, 2004)
 As confissões do homem invisível (Bertrand Brasil, 2008)

Ligações externas
Sobre o autor - Alexandre Plosk. Grupo Editorial Record

Escritores do Rio de Janeiro (estado)